Sarma bezeichnet:

 Sarma, eine tibetische Übersetzungstradition buddhistischer Schriften
 Sarma (Wind), ein Nordwind am Baikalsee
 Sarma (Speise), eine Speise aus gefüllten Blättern

Sarma ist der Familienname folgender Personen:
 Amardeo Sarma (* 1955), deutsch-indischer Elektroingenieur und Geschäftsführer
 Himanta Biswa Sarma (* 1969), indischer Politiker
 K. V. Sarma (1919–2005), indischer Mathematik- und Astronomiehistoriker

sv:Dolmar#Sarma